

Architettura 
Movimento moderno – grande corrente artistico-architettonica di cui fa parte:
il razionalismo italiano, comunemente chiamato anche soltanto razionalismo.

Filosofia 
 Razionalismo – corrente filosofica